Marco Perduca (politico italiano)
Antonio Perduca (calciatore italiano)